23 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 23 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej ludowego Wojska Polskiego